SAU est un sigle qui signifie :
Surface agricole utilisée,
 Service d'accueil des urgences, selon la liste des abréviations en secourisme et la liste des abréviations en médecine,
 Service d'assistance utilisateur,
SAU est un code qui signifie :
 Arabie saoudite,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3
 
Sau est un groupe de .

Code